Krater može značiti:

 Krater, kružna udubina na površini nebeskog tijela, vulkanskog ili udarnog porijekla
 Krater (general), makedonski general iz 4. st. pr. Kr.
 Krater (posuda), starogrčki vrč za miješanje vina i vode
 Crater je latinski naziv za zviježđe Pehar